Saint Stanislas désigne plusieurs saints ou bienheureux chrétiens

 Stanislas de Szczepanów (°1030 - †1079) évêque de Cracovie et martyr ; fêté le 11 avril.
 Stanislaw Sołtys (°1433 - †1489), Stanislaw Sołtys dit « Kazimierczyk », bienheureux, prêtre polonais ; fêté le 3 mai.
 Stanislas Kostka (°1550 - †1568), jeune prince polonais, novice jésuite ; fêté le 13 novembre et localement le 15 août.
 Stanislas Kubista († 1940), Stanislas Kubista, bienheureux, religieux polonais de la congrégation du Verbe Divin,  déporté et assassiné à Sachsenhausen ; fêté le 26 avril.
 Stanisław Antoni Trojanowski (°1908 - †1942), Stanislas , bienheureux franciscain polonais, martyr à Auschwitz ; fêté le 28 février.
 Stanislas Starowieyski († 1942), avec Antoine Zawistowski, bienheureux, martyrs au camp de Dachau ; fêtés le 4 juin.
 Stanislas Kubski († 1942), avec Martin Oprzadek, bienheureux, prêtres martyrs du nazisme à Hartheim, près de Linz en Autriche ; fêtés le 18 mai.

Références